

Aziende 
 Rochester Products Division – azienda, facente parte del gruppo General Motors, produttrice di componenti relativi all'alimentazione dei motori, i particolar modo carburatori

Geografia 
 Australia
 Rochester – città nello stato di Victoria

 Regno Unito
 Rochester – città del Kent
 Rochester – villaggio e parrocchia civile del Northumberland

 Stati Uniti d'America
 Rochester – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Rochester – capoluogo della Contea di Fulton, Indiana
 Rochester – CDP della Contea di Cedar, Iowa
 Rochester – città della Contea di Butler, Kentucky
 Rochester – città della Contea di Plymouth, Massachusetts
 Rochester – città della Contea di Oakland, Michigan
 Rochester – capoluogo della Contea di Olmsted, Minnesota
 Rochester – città fantasma della Contea di Pershing, Nevada
 Rochester – città della Contea di Strafford, New Hampshire
 Rochester – capoluogo della Contea di Monroe, New York
 Rochester – comune (town) della Contea di Ulster, New York
 Rochester – villaggio della Contea di Lorain, Ohio
 Rochester – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Rochester – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Rochester – città della Contea di Haskell, Texas
 Rochester – città della Contea di Windsor, Vermont
 Rochester – CDP della Contea di Thurston, Washington
 Rochester – villaggio della Contea di Racine, Wisconsin

Persone 
 Marc Rochester Sørensen – calciatore danese
 Nathaniel Rochester – fondatore di Rochester, New York